Дарьен () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Валье-дель-Каука. Входит в состав  субрегиона.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 1 августа 1907 года. Муниципалитет Дарьен был выделен в отдельную административную единицу в 1939 году.

Географическое положение 

Город расположен в центральной части департамента, в гористой местности Западной Кордильеры, к северу от водохранилища Калима, на расстоянии приблизительно 47 километров к северу от города Кали, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1521 метр над уровнем моря.

Муниципалитет Дарьен граничит на северо-востоке с территорией муниципалитета Риофрио, на востоке — с муниципалитетом Йотоко, на юге — с муниципалитетами Рестрепо и Дагуа, на юго-западе и западе — с муниципалитетом Буэнавентура, на северо-западе — с территорией департамента Чоко. Площадь муниципалитета составляет 1154 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 15 763 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 50,4 % от населения Дарьена, женщины — соответственно 49,6 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 92,3 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 6,4 %; индейцы — 1,3 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 89,9 %.

Экономика 
53 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 34,2 % — предприятия сферы обслуживания, 11,3 % — промышленные предприятия, 1,5 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Валье-дель-Каука